Fritz kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans-Georg Fritz
 Uwe Fritz
 Günther Fritz

Robotskapade auktorsförkortningar